Coimbatore (stad), een industriestad in de Indiase staat Tamil Nadu
 Coimbatore (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu